Sacañet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sacañet (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Sacañet (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar